HTT est un sigle qui peut désigner :
 Hyperloop Transportation Technologies, une société de recherche américaine constituée selon une approche de collaboration en masse ;
 Hyper-Threading Technology, la mise en œuvre par Intel du  à deux voies dans ses microprocesseurs.

HTT est une abréviation qui peut désigner :
 HTT gene (où HTT est l'abréviation de huntingtine), un gène codant la protéine huntingtine.

Voir aussi 
 HTT Pléthore LC-750, un supercar du constructeur automobile canadien HTT Technologies